Rairos puede referirse a:
Rairos, parroquia y lugar del municipio de Ribas de Sil, en la provincia de Lugo, Galicia, España.
Rairos, lugar de la parroquia de Cereixa, en el municipio de La Puebla del Brollón, provincia de Lugo, Galicia, España.
Rairos, lugar de la parroquia de Orga, en el municipio de Celanova, provincia de Orense, Galicia, España.